Le détroit de Clarence peut désigner :
 le détroit de Clarence, en Australie ;
 le détroit de Clarence, en Iran ;
 le détroit de Clarence, aux États-Unis.